Cabaret Voltaire (dada), een groep van avant-garde kunstenaars in Zürich
 Cabaret Voltaire (popmuziek), een Britse popgroep